Николаос Манос може да се отнася за:

 Николаос Манос, гръцки андартски капитан от Бел камен, Леринско;
 Николаос Манос, гръцки общественик, кмет на Солун.